Torgny Segerstedt ist der Name folgender Personen:

* Torgny Karl Segerstedt (1876–1945), schwedischer Religionswissenschaftler und Journalist 
 Torgny T:son Segerstedt (Torgny Torgnysson Segerstedt; 1908–1999), schwedischer Philosoph und Soziologe